Ви́года — користь.
 Виго́да — зручність; предмети, які створюють зручність.
 
 Те, що дає добрі наслідки в чому-небудь, якийсь зиск у втраченій (упущеній) вигоді

 Зручність (із наголосом на другому складі)
 Зручність у чомусь, сприятливі умови
 Обладнання, речі та інше, що створюють певні зручності для людини у побуті (наприклад, квартира з усіма виго́дами)

Топоніми

Селище міського типу:
 Вигода — Івано-Франківська область, Калуський район

Села:
 Вигода — Житомирська область, Житомирський район
 Вигода — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Вигода — Одеська область, Одеський район
 Вигода — Тернопільська область, Чортківський район, Копичинецька міська громада
 Вигода — Тернопільська область, Чортківський район, Мельнице-Подільська селищна громада
 Вигода — Тернопільська область, Чортківський район, Заліщицька міська громада
 Вигода — Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська міська громада
 Вигода — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Селища:
 Вигода — Вінницька область, Тульчинський район, Крижопільська селищна громада
 Вигода — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

 Вигода — колишній населений пункт Компаніївського району Кіровоградської області

Залізниця:
 Вигода — залізнична станція Львівської залізниці
 Вигода — залізнична станція Одеської залізниці в однойменному селі Одеського району Одеської області

Села:
 Вигода — Берестейська область, Кобринський район
 Вигода — Вітебська область, Сєнненський район
 Вигода — Гродненська область, Дятловський район
 Вигода — Гродненська область, Мостівський район
 Вигода — Мінська область, Копильський район
 Вигода — Могильовська область, Биховський район
Селище:
 Вигода — Гродненська область, Ошмянський район

Села:
 Вигода — Куявсько-Поморське воєводство, Торунський повіт
 Вигода — Сілезьке воєводство, Торунський повіт
 Вигода — Підляське воєводство, Гайнівський повіт

Див. також 
 Нова Вигода
 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди